Везиме () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 683 человека (2008 г.), плотность населения составляет 51 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 14059. Телефонный код — 0144.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.vesime.at.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/